Sledi spisak pobratimljenih gradova i gradskih naselja u Srbiji.

Beograd 

  Tel Aviv, Izrael (1990)
  Beč, Austrija (2003)

  Čikago, Sjedinjene Američke Države (2005)
  Koventri, Ujedinjeno Kraljevstvo (1957)

  Lahor, Pakistan (2007)
  Krf, Grčka (2010)

Beočin 
  Ugljevik, Bosna i Hercegovina

Bor 

  Bar, Crna Gora
  Le Krezo, Francuska

  Hmeljnicki, Ukrajina
  Kitve, Zambija
  Vraca, Bugarska

Čajetina 
  Herceg Novi, Crna Gora
  Lefkimi, Grčka
  Nazarje, Slovenija
  Šamac, Bosna i Hercegovina

Novi Sad 

  Budva, Crna Gora
  Čangčuen, Kina

  Dortmund, Nemačka
  Heliopolis, Grčka

  Modena, Italija
  Norič, Ujedinjeno Kraljevstvo

Niš 
		

  Biršeba, Izrael) (1990)
  Veliko Trnovo, Bugarska (1996)
  Opština Glifada, Grčka (1999)

  Košice, Slovačka (2001)
  Kursk, Rusija (2005)

  Jedrene, Turska (2007)
  Orhus, Danska (2009)

Jagodina 
  Korint, Grčka
  Hrisupoli, Grčka
  Bosanska Dubica, Bosna i Hercegovina

Kragujevac 

  Bjelsko-Bjala, Poljska
  Bidgošč, Poljska
  Ingolštat, Nemačka
  Ohrid,  Severna Makedonija

  Sinčon, Severna Koreja
  Pitešti, Rumunija
  Ređo Emilija, Italija

  Springfild, Sjedinjene Američke Države
  Siren, Francuska
  Trenčin, Slovačka

Kikinda 

  Žilina, Slovačka
  Hof Hagalil, Izrael
  Silistra, Bugarska
  Bihać, Bosna i Hercegovina
  Prijedor, Bosna i Hercegovina

  Narvik, Norveška
  Rešica, Rumunija
  Žombolj, Rumunija
  Medžidija, Rumunija

  Kiškunfeleđhaza, Mađarska
  Kondoroš, Mađarska
  Nađdoboš, Mađarska
  Solnok, Mađarska

Leskovac 
  Ćustendil, Bugarska
  Plovdiv, Bugarska
  Silistra, Bugarska

Prijepolje 
  Aranđelovac, Srbija
  Kenic, Švajcarska

Ruma 
  Arzamas, Rusija
  Berzenbrik, Nemačka

Smederevo 
  Pale, Bosna i Hercegovina
  Volos, Grčka
  Tangšan, Kina
  Herceg Novi, Crna Gora

Sombor 
  Baja, Mađarska
  Kišpešt, Mađarska

Subotica 
  Segedin, Mađarska
  Dunajska Streda, Slovačka
  Olomouc, Češka
  Odorheju Sekujesk, Rumunija

Zrenjanin 

  Arad, Rumunija

  Bekeščaba, Mađarska

  Temišvar, Rumunija

Šabac 
•  Argostoli, Grčka (1995)

Reference 

Градови у Србији